Edward Szczodry (ur. 8 lutego 1284, zm. 4 listopada 1329) - hrabia Sabaudii, hrabia Aosty i Moriany w latach 1323–1329.

Edward Szczodry był najstarszym synem hrabiego Amadeusza V Wielkiego z dynastii sabaudzkiej i Sybilli z Bage. Po śmierci ojca objął urząd hrabiego Sabaudii, który pełnił do śmierci. 18 października 1307 w Montbard ożenił się z Blanką Burgundzką (1288-1348), najstarszą córką Roberta II, księcia Burgundii i Agnieszki Francuskiej. Para miała jedną córkę:
 Joannę Sabaudzką (1310-1344), żonę Jana III, księcia Bretanii
Po śmierci Edwarda urząd objął jego młodszy brat Aimone.

Rodowód 

Władcy Sabaudii
Dynastia sabaudzka
Urodzeni w 1284
Zmarli w 1329